Бегала () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бегала, Андрей (1921—1992) — чехословацкий военачальник, офицер войск связи, подполковник, участник Словацкого национального восстания.
 Бегала, Пол (род. 1961) — американский политический консультант, комментатор и советник президента Билла Клинтона.